In Color (album van Cheap Trick), een muziekalbum uit 1977 van de Amerikaanse rockband Cheap Trick
 In Color (album van The Concretes), een muziekalbum uit 2006 van de Zweedse popgroep The Concretes
 In Color (album van Jamie xx), een muziekalbum uit 2015 van de Engelse producer Jamie xx
 In Color (nummer), een nummer uit 2008 van de Amerikaanse countryzanger Jamey Johnson

Zie ook 
 ...In Color, een ep uit 2008 van de Amerikaanse rockband The Summer Set